Biosphäre [] (von griechisch βίος, bíos = Leben und σφαίρα, sfaira = Kugel) steht für:
 Biosphäre, von Lebewesen bewohnter Raum eines Himmelskörpers, insbesondere der Erde
 Biosphäre 2, US-amerikanische Versuchsanlage zum Nachempfinden der Biosphäre der Erde
 Biosphäre 3, sowjetische Versuchsanlage zum Nachempfinden der Biosphäre der Erde
 Biosphäre Potsdam, Tropenhaus in der Stadt Potsdam

 Der Mensch und die Biosphäre, ein Schutzprogramm der UNESCO

Siehe auch:
 Geschichte des Begriffs Biosphäre
 Biosphere